Ернст Ленер (нім. Ernst Lehner, 7 листопада 1912, Аугсбург — 10 січня 1986, Ашаффенбург) — німецький футболіст.
 Робін Ленер (швед. Robin Lehner, нар. 24 липня 1991, Гетеборг) — шведський хокеїст.